Als Weltmeisterschaft 2017 oder WM 2017 werden folgende Weltmeisterschaften bezeichnet, die im Jahr 2017 stattfanden:

 Badminton-Weltmeisterschaft 2017
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2017
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2017 in Hochfilzen (Österreich)
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2017 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2017 in Santa Cruz (Bolivien)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2017 in Halle-Zoersel (Belgien)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2017 in Narejos (Spanien)
 5-Kegel-Billard-Weltmeisterschaft 2017 in Necochea (Argentinien)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2017
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2017
 Poolbillard
 World 14.1 Tournament 2017
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2017
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2017
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2017 in Sheffield (England)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2017 in Peking (China)
 6-Red World Championship 2017 in Bangkok (Thailand)
 Bob-Weltmeisterschaft 2017
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2017 in Peking (Volksrepublik China)
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2017 in Edmonton (Kanada)
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2017 in Köln (Deutschland) und Paris (Frankreich)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2017
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2017
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2017
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2017
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2017
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2017
 Fechtweltmeisterschaften 2017
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2017
 Fußball
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2017 in Indien
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2017 in Südkorea
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2017 in den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Handball
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 in Deutschland
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2017 in Frankreich
 Judo-Weltmeisterschaften 2017 in Ungarn
 Kanu
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2017
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2017
 Leichtathletik
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 in London (Vereinigtes Königreich)
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2017 in Nairobi (Kenia)
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2017
 Orientierungslauf
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2017 in Otepää (Estland)
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2017
 Radsport
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2017
 UCI-Paracycling-Straßenweltmeisterschaften 2017
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2017
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2017 in Innsbruck-Igls (Österreich)
 Ringer-Weltmeisterschaften 2017 in Paris (Frankreich)
 Ruder-Weltmeisterschaften 2017 in Sarasota, Florida
 Schwimmweltmeisterschaften 2017
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2017
 Skifahren/Snowboarden
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2017 in St. Moritz (Schweiz)
 Alpine Skiweltmeisterschaften der Behinderten 2017 in Tarvisio (Italien)
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2017 in der Sierra Nevada (Spanien)
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti (Finnland)
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2017 in der Sierra Nevada (Spanien)
 Tischtennisweltmeisterschaft 2017
 Unihockey
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2017 in Bratislava (Slowakei)
 U-19-Floorball-Weltmeisterschaft der Männer 2017 in Växjö (Schweden)
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2017 in Anaheim (USA)

Weltmeisterschaften nach Jahr
!Weltmeisterschaften 2017